Die Abkürzung PLB steht für:

 Personal Locator Beacon
 Pfälzische Landesbibliothek Speyer
 Processor Local Bus
 Pommersche Landesbahnen, ehemals größter deutscher Kleinbahnbetrieb
 Programming Language for Business
 Phospholamban, ein Protein der Herzmuskelzellen
 Physics Letters B, eine Fachzeitschrift die sich dem Themenbereich Kernphysik, Hochenergiephysik und Astrophysik widmet.

PLB